Narodowa Armia Wyzwoleńcza (Albańczycy)
 Narodowa Armia Wyzwoleńcza (Algieria)
 Narodowa Armia Wyzwoleńcza (Libia)